Нецветаев — фамилия:

 
 Нецветаев, Владимир Петрович (род. 1951) — советский спортсмен, борец классического стиля.
 Нецветаев-Долгалёв, Владимир Венидиктович (род. 1970) — российский скалолаз.

См. также 
 Нецветай
 Несветаев